Вильянуэва () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Боливар.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 6 декабря 1770 года.

Географическое положение 

Город расположен в северной части департамента, в пределах Прикарибской низменности, на расстоянии приблизительно 19 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от города Картахена, административного центра департамента. Абсолютная высота — 252 метра над уровнем моря.
Муниципалитет Вильянуэва граничит на севере с территориями муниципалитетов Клеменсия и Санта-Каталина, на западе — с муниципалитетом Санта-Роса, на юго-западе — с муниципалитетом Турбако, на юго-востоке — с муниципалитетом Сан-Эстанислао, на северо-востоке — с территорией департамента Атлантико. Площадь муниципалитета составляет 225 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 19 691 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,3 % от населения Вильянуэвы, женщины — соответственно 48,7 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,8 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,2 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 77,4 %.

Экономика 
Основу экономики Вильянуэвы составляет сельское хозяйство.
69,2 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 13,7 % — предприятия сферы обслуживания, 6,7 % — промышленные предприятия, 10,4 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Боливар